Blue Mesa bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blue Mesa (Gunnison County, Colorado)
 Blue Mesa (Mesa County, Colorado)
 Blue Mesa (Catron County, New Mexico)
 Blue Mesa (Cibola County, New Mexico)
 Blue Mesa (Rio Arriba County, New Mexico)
 Blue Mesa (Wyoming)